Lista das 293 comunas do departamento do Ródano.

(CAV) Agglomeration community of Pays Viennois, criada em 2002, most of which is located in the Isère département.

|}

Ródano